Der Citroën C4 X ist ein Pkw der Kompaktklasse des französischen Automobilherstellers Citroën. Es handelt sich um die Fließheckversion des Citroën C4 der dritten Generation; in der Motorpresse wird das Fahrzeug aber auch als SUV-Coupé oder Crossover bezeichnet.

Geschichte 
Im Juni 2022 wurde die 4,6 Meter lange Fließhecklimousine vorgestellt. In Deutschland, Österreich, den Niederlanden, Großbritannien und den skandinavischen Ländern wird das Modell ausschließlich mit vollelektrischem Antrieb angeboten. Im Heimatmarkt Frankreich sowie Süd- und Osteuropa sind auch zwei Ottomotoren und ein Dieselmotor verfügbar. Die Basismotorisierung hat ein 6-Gang-Schaltgetriebe, die stärkeren Verbrenner-Varianten haben ein 8-Stufen-Automatikgetriebe. Nachdem der Verkauf im Herbst 2022 begann, sollen die Auslieferungen im März 2023 starten. Die Produktion erfolgt in Madrid.

Technik 
Der C4 X teilt sich die technische Basis mit dem C4, ist jedoch über 20 cm länger. Das Kofferraumvolumen steigt damit auf 510 Liter. Zum Einsatz kommen Motoren, die auch in anderen Modellen, die auf der Common Modular Platform aufbauen, eingesetzt werden. Die Reichweite der Elektroversion wird mit bis zu 360 km nach WLTP angegeben.

Werte in runden Klammern gelten für Modelle mit optionalem Getriebe.

* nur in Frankreich, Süd- und Osteuropa erhältlich

Weblinks 

 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Limousine
Elektroautomodell